Quatrième livre de madrigaux de Carlo Gesualdo (1596)
 Quatrième livre de madrigaux de Claudio Monteverdi (1603)

Voir aussi